Àngel Rius i Vidal (Tarragona, 1875 — Barcelona 1939) va seu un comediògraf català.

Va formar part del cercle d'intel·lectuals de Josep Aladern (Cosme Vidal). Va col·laborar en les publicacions El Rector de Vallfogona i En Patufet. És autor de nombroses peces teatrals reunides en la col·lecció “Teatre dels Nois”: El camí del cel (1905), Aucellets fora del niu (1906) i L'aprenent nou (1913), entre d'altres. Es tracta de peces curtes, d'un sol acte, en alguns casos monòlegs, escrites en vers, realistes, però de caràcter còmic i de finalitat moralitzant. Van tenir un notable ressò entre el repertori de teatre infantil d'aquells anys. Publicà també un Novíssim diccionari català-castellà (1921), adaptat a les normes de l'Institut, i un diccionari català-francès (1932).

Referències 

Dramaturgs catalans en català
Morts a Barcelona
Escriptors tarragonins contemporanis en català
Dramaturgs catalans del sud contemporanis
Naixements del 1875